Bör steht für:

 Börr, germanische Gottheit
 Lilla Bör, See in Schweden
 Stora Bör, See in Schweden

Bör ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Bör (* 1970), deutsche Elektroingenieurin

Siehe auch:
 Böer
 Böhr
 Boer